Aliyev (parfois orthographié Aliev ; Azéri : Əliyev, Kazakh : Әлиев, Russe : Алиев), Aliyeva pour les femmes, est un nom de famille azerbaïdjanais.

Patronyme 

 Abulfat Aliyev (1926-1990), chanteur de mugham azerbaïdjanais ;
Aguil Aliyev (1926-2006), scientifique et économiste soviétique et azerbaïdjanais ;
Djalal Aliyev (1928-2016), scientifique et homme politique azerbaïdjanais ;
Djamil Aliyev (né en 1946), docteur en médecine et académicien de l'Académie nationale des sciences d'Azerbaïdjan ;
 Habil Aliyev (1927-2015), kémantchiste soviétique et azerbaïdjanais ;
 Hasan Aliyev (1907-1993), scientifique soviétique et azerbaïdjanais ;
 Hasan Aliyev (né en 1989), lutteur azerbaïdjanais ;
 Heydar Aliyev (1923-2003),  de la République d'Azerbaïdjan ;
Huseyn Aliyev (1911-1991), artiste-peintre soviétique et azerbaïdjanais ;
 Ilham Aliyev (né en 1961),  de la République d'Azerbaïdjan depuis 2003 et fils du précédent ;
 Mahmud Aliyev (1908-1958), homme politique et diplomate azerbaïdjanais ;
 Mirzaagha Aliyev (1883-1954), acteur et organisateur de théâtre et de cinéma soviétique azerbaïdjanais ;
 Natig Aliyev (1958-), sculpteur azerbaïdjanais ;
 Natik Aliyev (1947-2017), homme d'État et géologue azerbaïdjanais ;
  Niyazi Aliyev (né en 1986), karatéka azerbaïdjanais ;
 Rahib Aliyev (né en 1945), acteur de théâtre et de film azerbaïdjanais ;
Rasim Aliyev (1934-2021), architecte azerbaïdjanais ;
 Tamerlan Aliyev (1921-1997), médecin et professeur de médecine azerbaïdjanais ;

 Dilara Aliyeva, philologue et féministe azerbaïdjanaise.
Gulara Aliyeva (1933-1991), pianiste azerbaïdjanaise ;
Leyla Aliyeva, une femme d'affaires azerbaïdjanaise ;
 Mehriban Aliyeva, vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, épouse du précédent ;
 Sabina Aliyeva (née en 1980), personnalité politique azerbaïdjanaise.

Variante 
 

Homonymie de patronyme azéri